L'Autoroute A27 (o A27) belga parte da Herve, fino ad arrivare al confine con la Germania, congiungendosi con la Bundesautobahn 60. L'autostrada è lunga 61 km.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade in Belgio

Altri progetti

Collegamenti esterni

A027